Andrea Fischbacher, avstrijska alpska smučarka, * 14. oktober 1985, Schwarzach im Pongau, Avstrija.

Največji uspeh v karieri je dosegla na Olimpijskih igrah 2010 z osvojitvijo naslova olimpijske prvakinje v superveleslalom. V isti disciplini je osvojila še bronasto medaljo na Svetovnem prvenstvu 2009. V svetovnem pokalu je tekmovala enajst sezon med letoma 2004 in 2015. Osvojila je tri zmage in še sedem uvrstitev na stopničke. V sezoni 2009 je bila druga v smukaškem seštevku. Leta 2010 je bila izbrano za športnico avstrijsko leta.

Rezultati svetovnega pokala

Sezonske lestvice

Top 3

Zmage v evropskem pokalu

Avstrijsko državno prvenstvo

Rezultati svetovnega prvenstva

Rezultati mladinskega svetovnega prvenstva

Rezultati olimpijskih iger

Sklici

Zunanje povezave 
 

Avstrijski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Avstrijo
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Avstrijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2006
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010